Найдич — еврейская фамилия.
 Найдич, Аркадий Михайлович (род. 1985) — азербайджанский, ранее немецкий и латвийский шахматист, гроссмейстер.
 Найдич, Владимир Исаакович (1903—1980) — художник, сын И. А. Найдича.
 Найдич, Дмитрий Юрьевич (род. 1963) — французский джазовый пианист, сын Ю. В. Найдича.
 Найдич, Исаак Адольфович (Ицхак Ашер (Ошер Юделевич) Найдич; 1868—1949) — еврейский литератор (иврит), промышленник и филантроп.
 Найдич, Михаил Яковлевич (1924—2005) — уральский поэт-фронтовик.
 Найдич, Эрик Эзрович (1919—2014) — советский литературовед, библиограф, книговед, доктор филологических наук.
 Найдич, Юрий Владимирович (1929—2019) — украинский материаловед.